Henry Deyglun (1903-1971)  est un acteur, un dramaturge et un rédacteur de pièces radiophoniques québécois.
Mireille Deyglun (1958-) est une actrice québécoise née à Montréal.
 Serge Deyglun (1929-1972), auteur-compositeur-interprète, acteur et animateur de radio et de télévision québécois.